Сарајево има више значења:

Географија

Босна и Херцеговина

Федерација БиХ 
 Сарајево, насељено место у Федерацији БиХ

Република Српска 
 Сарајево (Источно Сарајево), насељено место у Републици Српској

Бугарска 
 Сарајево (Бугарска), село у Врачанској области

Русија 
 Сарајево (Башкортостан), село у Алшејевском рејону у Башкортостану

 Сарајево (Кубенскоје сеоско насеље), деревна у Кубенскојем сеоском насељу у Вологодском рејону у Вологодској области
 Сарајево (Мајскоје сеоско насеље), деревна у Мајскојем сеоском насељу у Вологодском рејону у Вологодској области
 Сарајево (Кичменшко-городецки рејон), село у Кичменшко-городецком рејону у Вологодској области

 Сарајево (Ивановска област), село у Приволшком рејону у Ивановској области
 Сарајево (Калињинградска област), приградско насеље у Зеленоградском градском округу у Калињинградској области
 Сарајево (Костромска област), село у Нерехтском рејону у Костромској области
 Сарајево (Псковска област), деревна у Палкинском рејону у Псковској области
 Сарајево (Тверска област), деревна у Сонковском рејону у Тверској области

 Сарајево (Јарославски рејон), деревна у Јарославском рејону у Јарославској области
 Сарајево (Переславски рејон), деревна у Переславском рејону у Јарославској области
 Сарајево (Рибински рејон), деревна у Рибинском рејону у Јарославској области

Филм 
 Сарајево (филм из 1955), филм из 1955. године са Клаусом Кинским и Ериком Ремберг
 Сарајево (филм из 2014), филм из 2014. године са Флоријаном Тајхтмајстером, Хајном Ферхом и Меликом Форутом

Музика 

 Сарајево (песма Ане Бекуте), песма Ане Бекуте
 Сарајево (песма Дина Мерлина), песма Дина Мерлина
 Сарајево (песма Елвире Рахић), песма Елвире Рахић
 Сарајево (песма Емира Ђуловића), песма Емира Ђуловића
 Сарајево (песма Здравка Чолића), песма Здравка Чолића
 Сарајево (песма Кокета), песма Семира Церића Кокета
 Сарајево (песма Селме Бајрами), песма Селме Бајрами
 Сарајево (песма Неде Украден) (Сарајево, Сарајево), песма Неде Украден

 Сарајево (песма Атеист репа), песма Атеист репа
 Сарајево (песма Екатерине Велике), песма Екатарине Велике
 Сарајево (песма Фрајли), песма Фрајли
 Сарајево (песма Хари Мата Харија), песма Хари Мата Харија

 Sarajevo (композиција Макса Рихтера), композиција Макса Рихтера

Спорт 
 ФК Сарајево, професионални фудбалски клуб основан 1946. године у граду Сарајево
 ФК Сарајево (Српско Сарајево), професионални фудбалски клуб основан 1994. године у граду Српско Сарајево (овде је радио до пролећа 1996, након чега је пресељен у Вишеград; престао је са радом 1999. године)

Види још 
 Источно Сарајево (вишезначна одредница)